Par Avion har flere betydninger:

 Par Avion – det franske udtryk for luftpost
 Par Avion (Lost) – et afsnit i tv-serien Lost